Silipo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Carlo Silipo (né en 1971), joueur italien de water-polo
 (né en 1957), joueur américain de football canadien et américain
 (1957-2012), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme